Чо Ён Чхоль (; общепринятая латинская транскрипция — Cho Young-cheol; ) — футболист Республики Корея. Выступает за клуб «Тиамо Хираката» и национальную сборную Республики Корея.

Клубная карьера 
Выступал за японские клубы: «Иокогама», «Альбирекс Ниигата» и «Омия Ардия». В сезоне 2014/15 выступал за катарский клуб «Катар СК».

Клубная статистика 
На 10 июля 2014

Карьера за сборную 
За молодежную сборную Республики Кореи провёл 17 матчей и забил 15 мячей. В составе олимпийской сборной Южной Кореи выступал на Летних Олимпийских играх 2008. За национальную сборную дебютировал 11 августа 2010 года в матче против сборной Нигерии. Включен в состав сборной на Кубок Азии 2015 в Австралии.

Гол за сборную

Личная жизнь 
Он может свободно говорить по-японски. Его блог написан на японском языке.

Примечания

Ссылки 
 チョ・ヨンチョルオフィシャルブログ「ヨンチョルBLOG」Powerd by Ameba  — Его блог
 
 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Иокогама»
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»
Игроки ФК «Омия Ардия»
Игроки ФК «Катар СК»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Кённам»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года